Hörfeld steht für:

 Hörfläche, Hörbereich, der Frequenz- und Pegelbereich von Schall, der vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden kann
 Hörfeld (Österreich), ein Hochmoor im Görtschitztal an der Grenze Kärnten-Steiermark

Siehe auch
 Hürfeld